Esparragosa de Lares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Esparragosa de Lares (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Esparragosa de Lares (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar